Einert ist der Familienname folgender Personen: 

 Carl Einert (1777–1855), sächsischer Jurist
 Christian Gottlob Einert (1747–1823), sächsischer Jurist und Bürgermeister von Leipzig
 Gerhard Einert (1923–2000), deutscher Schauspieler
 Günther Einert (1930–2015), deutscher Politiker (SPD)
 Mathias Einert (1954–2004), deutscher Synchronsprecher und Fernsehschauspieler
 Otto Einert (1822–1889), deutscher Richter und Mitglied des Landtags des Fürstentums Schwarzburg-Sondershausen